Osoby:
 Wilhelmina von Hallwyl – szwedzka szlachcianka

Inne:
 Hallwyl – muzeum
 Hallwyl – pałac
 Hallwyl – ród

Zobacz też:
 Hallwil